Гиагинская — топоним.

 Гиагинская — станица в Республике Адыгея, Российская Федерация.
 Гиагинская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.